Džbán bezeichnet mehrere geographische Objekte in Tschechien:

 Džbán, Höhenzug in Mittelböhmen
 Džbán (Džbán) (535 m) Berg in Tschechien
 Džbán (Böhmerwaldvorland) (678 m) Berg in Tschechien

außerdem:

 Naturpark Džbán in Mittelböhmen
 Burg Džbán (Mittelböhmen) in Mittelböhmen
 Burg Džbán (Westböhmen) in Westböhmen
 Talsperre Džbán bei Prag